Сен-Моріс () — округ у Швейцарії в кантоні Вале.
Адміністративний центр — Сен-Моріс.

Громади

Примітки 

Округи кантону Вале